Fertile Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fertile Township (Worth County, Iowa)
 Fertile Township (Mountrail County, North Dakota)
 Fertile Township (Walsh County, North Dakota)
 Fertile Valley Township, Divide County, North Dakota